Kaplan kan som auktorsförkortning betyda:

 Moises Kaplan
 William Kaplan

Robotskapade auktorsförkortningar